Shooting Stars steht für:

 Shooting Stars (Eiskunstlaufteam), ein deutsches Eiskunstlaufteam 
 Shooting Stars (Film), ein britischer Stummfilm von 1928 
 Shooting Stars (Spielshow), eine britische Comedy-Spielshow 
 Shooting Stars, Alternativtitel der Fernsehserie Just Shoot Me – Redaktion durchgeknipst
 Shooting Stars FC, einen nigerianischen Fußballverein 

Siehe auch:
 Shooting Star
 European Shooting Stars